Минк Стоул (, полное имя Ненси Пейн Столл; родилась ) — американская актриса.

Она, пожалуй, самый известный и близкий друг Джона Уотерса. Вместе с Мэри Вивиан Пирс она снялась во всех фильмах Уотерса. Её карьера началась в 1966 году, когда она получила эпизодическую роль в фильме Уотерса «Римские свечи». С тех пор она появлялась в каждом фильме Уотерса вплоть до 2004 года. Она также появилась в нескольких фильмах и телешоу, в настоящее время пишет колонки для города Балтимор под названием «Think Mink».

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт